Alex Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Alex Township (North Dakota)
 Alex Township (Oklahoma)